Sajenek – dawna wieś, obecnie część Augustowa
 Sajenek – jezioro w Augustowie
 Staw Sajenek – alternatywna nazwa jeziora Sajenko
 Sajenek – leśnictwo w Nadleśnictwie Augustów
 Sajenek – dawny przystanek kolejowy na Kolei zaniemeńskiej oraz linii kolejowej nr 40